Woolrich steht für:

 Woolrich, Inc., von John Rich 1830 gegründetes US-amerikanisches Stoff- und Bekleidungsunternehmen
 Woolrich (Pennsylvania), gemeindefreies Gebiet im Clinton County, Pennsylvania

Woolrich ist der Familienname folgender Personen: 

 Cornell Woolrich (1903–1968), US-amerikanischer Schriftsteller